Никола Попгеоргиев () може да се отнася за:

 Никола Попгеоргиев, деец на ВМОРО в Леринско;
 Никола Попгеоргиев (1855 – 1915), български учител.